Rigoberto est un prénom masculin espagnol. Il peut faire référence à :

 Rigoberto López Pérez (1929–1956), l'assassin de Anastasio Somoza García, dictateur du Nicaragua
 Rigoberto Lozada (-1992), un fondateur et ancien dirigeant des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
 Rigoberto Perezcano (né en 1973), un réalisateur et scénariste mexicain
 Rigoberto Riasco (né en 1953), un boxeur panaméen
 Rigoberto Urán, un coureur cycliste Colombien

Voir aussi 
 Trophée Rigoberto Lamonica, une course cycliste
 

Prénom masculin